Письмо «Из ада» () или «письмо Ласка» () — название, данное письму, отправленному в 1888 году человеком, который, как считается, мог быть известным убийцей Джеком-потрошителем.

Обстоятельства получения письма 
Среди множества писем, которые приходили якобы от Джека-потрошителя, в то время, когда происходили убийства в Уайтчепеле, исследователи выделяют письмо «Из ада» как одно из тех, которые в действительности могли быть написаны серийным убийцей. Это письмо не подписано псевдонимом «Джек-потрошитель», как два предыдущих (Письмо «Дорогой начальник…» и Открытка «Дерзкий Джеки»); также письмо «Из ада» написано намного более неграмотно, нежели упомянутые выше два письма.

Проштемпелёванное 15 октября 1888 года, письмо было получено Джорджем Ласком из комитета бдительности Уайтчепела на следующий день.

Причиной, по которой это письмо стоит особняком среди всех подобных ему писем, является то, что оно было доставлено в небольшом ящичке, в котором, помимо письма, содержалась половина почки, хранящейся в этаноле; позже было установлено, что почка является человеческой. Почка одной из жертв, Кэтрин Эддоус (), была удалена убийцей. Существует мнение медиков, что почка могла быть извлечена из другого трупа студентами-медиками и послана вместе с письмом, как мрачная мистификация.

Текст письма 
{|
|<div align="center">{{Врезка
| Ширина     = 80%
| Заголовок  = Обратите внимание!
| Содержание = Текст письма переведён с английского языка с соблюдением правил пунктуации и орфографии русского языка. Следует заметить, что оригинальный текст на английском языке изобилует ошибками, как орфографическими, так и пунктуационными. В частности, неверно написаны слова "мило" ("nise" вместо "nice"), "некоторое время" ("whil" вместо "while"), "мистер ("Mishter" вместо "Mister"), нож ("knif" вместо "knife"), почка ("Kidne" вместо "kidney"), ждать ("wate" вместо "wait"). Также совершенно отсутствуют запятые.
 |выравнивание = none
}}</div>
|}
Текст письма гласит:

Оригинал письма, как и половина почки, которая была прислана вместе с ним, был утерян вместе с другими предметами, относящимися к делу Джека-потрошителя. Возможно, письмо (или же и письмо, и почка) было взято лицами, имеющими отношение к расследованию, как сувениры.

Изображение письма — фотокопия оригинала, сделанная до его утери.

 «Из ада» в массовой культуре 
 «Из Ада», графическая новелла, название которой является начальными строками письма.
 «Из ада»'', фильм, снятый по мотивам графической новеллы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Casebook: Jack the Ripper article on the Ripper letters 
 Описания и расшифровка писем, под авторством Джека Потрошителя 

Письма Джека-потрошителя